Cedeño, puede referirse a:
 En Venezuela
 Municipio Cedeño, en el estado Bolívar;
 Municipio Cedeño, en el estado Monagas.